

Toponyme

 Abense-de-Bas, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Viodos-Abense-de-Bas depuis 1842 ;
 Abense-de-Haut, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Alos-Sibas-Abense et à Tardets-Sorholus depuis 1859.

Voir aussi
 Alos-Sibas-Abense, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Viodos-Abense-de-Bas, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de toponyme